Une faction désigne un groupe armé ou politique qui exerce une lutte d'influence au sein d'un ensemble plus large. Le terme a été utilisé dans les situations suivantes :

 à Constantinople, les factions étaient des groupes d'organisateurs et de spectateurs de courses de char, également responsables de divers troubles politiques en particulier du  ;
 en France sous le régime de la Convention nationale, les factions étaient des groupes politiques en lutte pour le pouvoir, dont à titre d'exemple la Gironde et la Montagne ;
 au Japon de l'ère Taishō, les factions politiques ou Gunbatsu étaient des groupes informels de l'armée en lutte pour l'influence politique, en particulier la faction de la voie impériale (Kōdōha; son fondateur devenant ministre de la Guerre en 1931) et la faction du contrôle (Tōseiha; au pouvoir après 1936) ;
 en république populaire de Chine, les factions sont des groupes du Parti communiste chinois, en particulier la clique de Shanghai et la faction , ainsi que la faction Qinghua et celle des Princes rouges.